25. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 18 - 19 lutego 1967 roku w holenderskim Deventer. Zawodniczki startowały na sztucznym torze na IJsselstadion. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Najlepsza była reprezentantka Holandii Stien Kaiser. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarek z 12 krajów. Sklasyfikowanych zostało 32.

Wyniki 
DNS - nie wystartowała, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1967 w sportach zimowych